Байрак — многозначное слово:
 Байрак, также буерак — сухой неглубоко врезанный заросший овраг, балка или лог.
 Байрак — формирование в Вооружённых силах Османской империи в 50 человек личного состава.
 Байрак (тюрк.; ; ; ; ; ) — знамя, флаг.

Топоним

Россия 
 Байрак — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Байрак — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Байрак — хутор в Грайворонском районе Белгородской области.
 Байрак — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Байрак — село в Шадринском районе Курганской области.
 Байрак — деревня в Заинском районе Татарстана.

Украина

Донецкая область 
 Байрак — станция Донецкой железной дороги.

Полтавская область 
 Байрак — село в Великобагачанском районе.
 Байрак — село в Диканьском районе.
 Байрак — село в Полтавском районе.
 Байрак — посёлок в Семёновском районе.
 Байрак — бывшее село в Чутовском районе, ликвидировано в 1990 году.
 Большой Байрак — село в Миргородском районе.
 Малый Байрак — село в Миргородском районе.
 Новый Байрак — село в Хорольском районе.

Сумская область 
 Байрак — село в Лебединском районе.
 Байрак — село в Липоводолинском районе.

Харьковская область 
 Байрак — посёлок в Люботинском городском совете.
 Байрак — село в Балаклейском районе.
 Байрак — село в Богодуховском районе.
 Байрак — село в Волчанском районе.
 Байрак — село в Харьковском районе.
 Рудой Байрак — село в Валковском районе.

Турция 
  — остров в проливе Самос.

Фамилия

См. также 
 Байраки
 Высокий Байрак
 Высокие Байраки
 Государев Байрак
 Кзыл-Байрак
 Кызыл Байрак